Фекино — название населённых пунктов в России:

 Фекино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Фекино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.